Sojusz Lewicy Demokratycznej – polska partia polityczna założona w 1999 roku
 Styled Layer Descriptor – międzynarodowy standard w geoinformatyce dotyczący udostępniania map

Zobacz też 
 SLD Lewica Razem
 Koalicja SLD-PSL
 Koalicja SLD-PSL-UP
 Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy